

Cinema 
What a Life – cortometraggio del 1930 diretto da John G. Adolfi
What a Life – cortometraggio di animazione del 1932 diretto da Ub Iwerks
What a Life – film del 1939 diretto da Theodore Reed
What a Life – cortometraggio del 1948 diretto da Michael Law

Musica 
What a Life – EP degli Exo-SC del 2019